Niemcy:
 Köln-Worringen – dzielnica Kolonii
 Köln-Worringen – stacja kolejowa w Kolonii